Малые Луки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малые Луки — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Россия 
 Малые Луки — деревня в Демянском районе Новгородской области.